Melys (wesp), een geslacht uit de familie Encyrtidae
Melys (band), een Noord-Welshe rockband